Teodoro II Paleologo – despota della Morea nel XV secolo
Teodoro II Paleologo – marchese di Monferrato nel XIV-XV secolo